Sezon 2018/2019 Pucharu Narodów w saneczkarstwie rozpoczął się 24 listopada 2018 roku w austriackim Igls. Ostatnie zawody z tego cyklu odbyły się 24 lutego 2019 roku w Soczi.

Kalendarz Pucharu Narodów

Klasyfikacje

Jedynki Kobiet

Jedynki Mężczyzn

Dwójki Mężczyzn

Bibliografia 
 
 Końcowa klasyfikacja (sezon 2018/19) - jedynki kobiet
 Końcowa klasyfikacja (sezon 2018/19) - jedynki mężczyzn
 Końcowa klasyfikacja (sezon 2018/19) - dwójki mężczyzn

Puchar Narodów w saneczkarstwie
2018 w saneczkarstwie
2019 w saneczkarstwie
2018 w Austrii
2018 w Kanadzie
2018 w Stanach Zjednoczonych
2019 w Niemczech
2019 na Łotwie
2019 w Rosji
Sport w Innsbrucku
Sport w Kolumbii Brytyjskiej
Sport w Calgary
Sport w stanie Nowy Jork
Sport w Altenbergu
Sport w Oberhofie
Sport w Soczi
Saneczkarstwo w Austrii
Saneczkarstwo w Niemczech
Saneczkarstwo w Stanach Zjednoczonych
Saneczkarstwo w Kanadzie